Гарри Луис Пэджел (, родился 17 сентября 1966 года в Кинг-Уильямс-Тауне) — южноафриканский регбист, выступавший на позиции пропа. Чемпион мира 1995 года в составе сборной ЮАР.

Биография 
Окончил школу имени Пита Ретифа в , Восточно-Капская провинция. Играл в прошлом за команды Западной и Восточной провинций, учился в Университете Порт-Элизабет; с командой Западной провинции выиграл в 1997 году Кубок Карри. В 1991—1992 годах некоторое время играл за французский клуб «Анси», с 1997 по 2001 годы выступал в профессиональном английском «Нортгемптон Сэйнтс» и завоевал с ним Кубок Хейнекен в сезоне 1999/2000. Как игрок выделялся отличной игрой в схватке.

В составе сборной ЮАР дебютировал 25 мая 1995 года в игре против Австралии — матче открытия домашнего чемпионата мира. Позже он сыграл ещё 4 игры против Румынии, Канады (групповой этап) и два раза против Новой Зеландии (финал чемпионата мира и тест-матч 1996 года). 27 мая 2001 года сыграл последнюю игру в своей карьере на каком-либо уровне — за команду «Барбарианс» против Англии (победа клуба со счётом 43:29).

После карьеры игрока занялся сельским хозяйством.

В фильме 2009 года «Непокорённый» его роль исполнил Карл Энгелбрехт.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты ЮАР
Игроки РК «Анси»
Игроки РК «Нортгемптон Сэйнтс»
Игроки РК «Уэстерн Провинс»
Игроки РК «Истерн Провинс Элефантс»
Чемпионы мира по регби
Игроки сборной ЮАР по регби